Fiammingo ist der Nachname folgender Personen:

 Guglielmo Borremans (1672–1724; genannt Fiammingo), flämischer Maler
 Denys Calvaert (* um 1540, † 1619; auch genannt Dionisio Fiammingo), niederländischer Maler
 Paolo Fiammingo (* um 1540; † 1596), flämischer Maler
 Gerrit van Honthorst (1592–1656; auch genannt Gherardo Fiammingo), niederländischer Maler